Alberto Gómez – calciatore (1944)
Alberto Gómez – calciatore (1988)